A 2000. évi nyári olimpiai játékok férfi teniszversenyét az orosz Jevgenyij Kafelnyikov nyerte a német Tommy Haas és a francia Arnaud di Pasquale előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Marat Szafin (Első kör)
  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)
  Magnus Norman (Harmadik kör)
  Lleyton Hewitt (Első kör)
  '''Jevgenyij Kafelnyikov (Bajnok)
  Àlex Corretja (Third round)
  Tim Henman (Első kör)
  Juan Carlos Ferrero (Negyeddöntős)

<ol start="9">
  Nicolas Kiefer (Első kör)
  Franco Squillari (Első kör)
  Mark Philippoussis (Harmadik kör)
  Marcelo Ríos (Első kör)
  Patrick Rafter (Második kör)
  Wayne Ferreira (Első kör)
  Albert Costa (Első kör)
  Michael Chang (Első kör)

Tábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

F1